Округ Печенежин (, Печенежинский уезд, ) — административная единица коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии в составе Австро-Венгрии, существовавшая в 1898—1918 годах. Административный центр — Печенежин.

Образован 18 мая 1898 года; решение вступило в силу 15 июня того же года, будучи выелен из округа Коломея

После Первой мировой войны округ вместе со всей Галицией отошёл к Польше.

Примечания